В парному розряді жіночого тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 2004, що проходив у рамках Туру WTA 2004, Анабель Медіна Гаррігес і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Любомира Курхайцова і Генрієта Надьова 6-3, 7-64

Сіяні пари 

 Марет Ані /  Еммануель Гальярді (чвертьфінал)
 Ріта Гранде /  Флавія Пеннетта (півфінал)

 Любомира Курхайцова /  Генрієта Надьова (фінал)
 Мервана Югич-Салкич /  Анжеліка Реш (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Internazionali Femminili di Palermo